Vèbre bezeichnet:
 Vèbre (Agout), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Agout
 Vèbre (Ariège), französische Gemeinde im Département Ariège
 Vèbre (Roubion), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Roubion